Toponímia Ackerman (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Biografies:
 Walter Ackerman (Nova York, 1881 - Bishop, Califòrnia, 1938), actor estatunidenc.
 Leslie Ackerman, actriu americana de Nova Jersey, Estats Units 
 Chris Ackerman (1978), actor estatunidenc.